pierwszy kontakt (antropologia)
 pierwszy kontakt (fantastyka naukowa)
 Star Trek: Pierwszy kontakt – ósmy film pełnometrażowy osadzony w realiach Star Trek

Zobacz też 
 lekarz pierwszego kontaktu
 policjant pierwszego kontaktu
 Teatr Pierwszego Kontaktu